Лейк ( — озеро) — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 

 Вероніка Лейк (, уроджена Констанс Френсіс Марі Оскельман, ; 1922—1973) — американська акторка.
 Гервін Лейк (, 1996) — сінтмартенський футболіст.
 Грег Лейк (; 1947—2016) — англійський бас-гітарист, вокаліст, автор пісень та продюсер.
 Джей Лейк (; 1964—2014) — американський письменник-фантаст
 Джерард Лейк (; 1744—1808) — головнокомандувач британськими Збройними силами в Індії.
 Еліс Лейк (; 1895—1967) — американська кіноактриса.
 Ентоні Лейк (; 1939) — американський політик.
 Олівер Лейк (; 1942) — американський джазовий музикант, саксофоніст, флейтист, композитор.
 Сем Лейк (, справжнє ім'я — ; 1970) — сценічне ім'я фінського письменника.

Топоніми

Лейк (округ)
 Лейк — місто, штат Міссісіпі
 Лейк — місто в окрузі Марінетт, штат Вісконсин
 Лейк — місто в окрузі Прайс, штат Вісконсин
 Лейк Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Лейк Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Лейк Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Герон-Лейк — місто у США, в окрузі Джексон штату Міннесота.

Лейк — місто в Швейцарії в кантоні Вале.